Adamson steht für:
 Adamson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Adamson ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adamson (Georgia) im Heard County
 Adamson (Letcher County, Kentucky)
 Adamson (Pike County, Kentucky)
 Adamson (Oklahoma) im Pittsburg County

geografischer Objekte:
 Adamson Bay, Nebenbucht des Krok-Fjords
 Adamson Peak, Berg an der Budd-Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 Adamson Spur, Gebirgskamm in den Prince Charles Mountains des ostantarktischen Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 Adamson Branch
 Adamson Creek
 Adamsson
 Adamsons